

Карагаш — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Карагаш — село, Чингірлауський район, Західноказахстанська область

Карагаш — село, Слободзейський район, Придністров'я

Див. також 
 Караагаш
 Карагач